Allium glaucum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Allium glaucum descrita por  DC. es el  Allium schoenoprasum de L.
Allium glaucum descrita por Ledeb. es el  Allium schoenoprasum de L.
Allium glaucum descrita por Schrad. es el  Allium senescens subsp. glaucum de (Schrader ex Poir.) Dost
Allium glaucum descrita por Schrad. ex Poir. es el  Allium senescens subsp. glaucum de (Schrader ex Poir.)

Referencias